Holland es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Holland (condado de Brown, Wisconsin)
 Holland (condado de La Crosse, Wisconsin)
 Holland (condado de Sheboygan, Wisconsin)